EMF:
 Enhanced Metafile — формат векторных графических файлов в Windows
 Eclipse Modeling Framework
 EMF — музыкальная группа
 Electronic Music Foundation — некоммерческая организация
 English Music Festival — британский музыкальный фестиваль
 E-M-F Company (Everitt-Metzger-Flanders) — американская автомобилестроительная компания, производившая автомобили в 1909—1912 гг., поглощена Studebaker Corporation
 E-M-F — марка автомобилей, производимых E-M-F Company, впоследствии Studebaker Corporation
 European Metalworkers' Federation
 EMF (сокр. от electromotive force) — ЭДС, электродвижущая сила